Alex Ferrari è il nome di diverse persone:
Alex Ferrari (1974), regista, sceneggiatore e produttore statunitense
Alex Ferrari (1982), cantante brasiliano
Alex Ferrari (1993), giocatore italiano di football americano
Alex Ferrari (1994), calciatore italiano